«Женщина в белом» () — роман Уилки Коллинза, а также его экранизации.

Экранизации романа 
 «Женщина в белом» — фильм 1912 года (США)
 «Женщина в белом» — фильм 1917 года, реж. Эрнест С. Варде (США)
 «Женщина в белом» — фильм 1929 года , реж. Херберт Уилкокс (Великобритания)
 «Женщина в белом» — фильм 1948 года, реж. Питер Годфри (США)
 «Женщина в белом» — телесериал 1966 года, реж. Брэндон Эктон-Бонд (Великобритания)
 «Женщина в белом» — фильм 1981 года, реж. Вадим Дербенёв (СССР)
 «Женщина в белом» — телесериал 1982 года, реж. Джон Брюс (Великобритания)
 «Женщина в белом» — фильм 1997 года, реж. Тим Файуэлл (Великобритания)

См. также 
 «Женщина в белом возмущается» — фильм 1966 года, реж. Клод Отан-Лара (Франция)
 Женщины в белом
 Люди в белом